12/11 kan syfta på:

 12 november
 11 december (amerikanskt datumformat)